Futuros especulativos es un término paraguas ampliamente empleado para agrupar una colección de acercamientos del diseño para crear visiones de alta resolución de potenciales realidades. La amplitud de tácticas que exploran de manera provocativa en qué se podría convertir el futuro, es lo que muchos llaman futuros especulativos.Una forma de diseño que se forma a partir de diferentes formas, de jugar con la realidad y la fantasía. Sin importar la estrategia, los futuros especulativos colapsan la distancia entre el mañana y el hoy, creando experiencias que nos ayudan a reflexionar en las ramificaciones del cambio potencial.

Relacionados con este campo de estudio, existen varios términos que funcionan como complemento y brindan mayor profundidad a la comprensión de los futuros especulativos, a continuación se presenta la definición de algunos de ellos:

 Backcasting: Con base a la descripción de The Futures School, Backasting es una metodología de planeación que comienza a partir del planteamiento de un futuro deseable, a partir del cual se traza una ruta “hacia atrás”, para identificar las políticas, programas y otras acciones requeridas para que ese futuro pueda concretarse a partir de acciones desde el presente.
 Análisis causal por capas (CLA, siglas en inglés para Casual Layered Analysis): Es una metodología, de planeación de futuros, que se basa en ahondar debajo de la superficie de los problemas, descubriendo así causas más profundas y reposicionando de manera estratégica el punto de vista de problemas existentes.
 Cono de posibilidades (Cone of Possibilities): Es un marco conceptual que representa futuros: posibles, probables, preferidos, provocativos y plausibles con una dispersión amplia a través del tiempo. Cono de futuros, desarrollado por Joseph Voros (2003) a partir del Cono de Plausibilidad, propuesto por Charles Taylor (1990), y el modelo de Conos de futuros sugerido por Hancock y Bezold (1994).
 Diseño especulativo: Un método para prototipar escenarios que emplea la ficción especulativa como un medio para crear artefactos de futuros que pueden por el momento no cumplir con funcionalidad (viabilidad o factibilidad de producción) pero cumplen con el propósito de informar sobre nuevas posibilidades y de este modo alentar esfuerzos de innovación.
 Diseño de ficción: Un acercamiento de Prospectiva Estratégica (Strategic Foresight) que genera un pensamiento especulativo acerca de nuevas ideas, productos y servicios a través de narrativas y prototipos provocativos.
 Diseño de futuros: Disciplina en la que se revisan horizontes futuros en ciclos aún mayores que los que permite una planeación estratégica convencional - proyectando escenarios a 10, 20, 30 o incluso 100 años. El Diseño de futuros, demanda una gran flexibilidad de pensamiento que permita trascender paradigmas actuales. Una descripción más cercana al pensamiento de futuros (Futures Thinking).
 Diseño crítico: surge como una corriente que desafía la reflexión respecto a cómo se desarrolla un proyecto. Su desarrollo propone una postura de pensamiento a partir de un juicio sobre la ideación, procesos u otras soluciones de diseño y los efectos que genera en nuestra sociedad. El diseño crítico no siempre tiene una funcionalidad utilitaria, sino que su principal propósito es crear polémica sobre algún tema que explore posibles implicaciones hacia el futuro a partir de un avance tecnológico o de un cambio social.
 Driver: Fuerzas de nivel profundo que causan cambios en sistemas grandes (complejos) y que marcan la dirección de la sociedad. Son factores que motivan una transición y evidencian el curso de una tendencia.
 Diseño centrado en la vida: El Diseño Centrado en el Usuario (DCU or HDC por sus siglas en inglés Human Centered Design), de la mano del Design Thinking, se volvió una metodología valiosa para la innovación, pero principalmente basada en un sistema orientado a la rentabilidad al momento de desarrollar un producto o servicio. El Diseño Centrado en la Vida (DCV o LFC por sus siglas en inglés Life Centered Design) es diseñado con una visión mucho más holística. Desde esta perspectiva, el diseño debe evolucionar a la inclusión de sistemas de escala y debemos empezar a diseñar modelos de negocio de productos y servicios que incluyen responsabilidad ante el impacto ecológico, entre otros. El Diseño Centrado en la Vida se suma a otros esfuerzos del Diseño industrial para mitigar sus impactos, como lo ha sido el ecodiseño, o el diseño de productos, servicios o sistemas con un enfoque de sustentabilidad.  Diez principios sirven de guía para entender el diseño centrado en la vida:   1.Visión holística  2.El DCV es tanto sobre el futuro, como los es para el presente.  3.El DCV debe ser inclusivo, no solo para aquellos que puedan pagarlo.  4.La  premisa más importante del DCV es la necesidad, no el costo.  5.DCV diseña para permanecer, no para fallar.  6.DCV demanda trabajo a detalle.  7.DCV es simbiótico con la naturaleza.  8.DCV es inteligente.  9.DCV es humano.  10.DCV es reducción a su máxima expresión.
 Diseño para la transición: O diseño de Transición, se basa en un marco de diseño, en donde se realiza una exploración expansiva a través de distintos niveles sistémicos y siguiendo una transición sobre las posibles raíces del problema a lo largo de la historia, así como sus posibles implicaciones, tanto positivas como negativas, hacia su probable o deseable evolución. En su discurso, busca identificar cómo se manifiesta el cambio y podría catalizar a través de actores o grupos clave.
 Fad: Una forma de comportamiento colectivo que se desarrolla dentro de una cultura, generación o grupo social en la cual una colección de gente sigue de manera entusiasta un impulso por un periodo de tiempo corto y finito.
 Incapacidad de experto: Cuando somos incapaces de identificar nuevos disruptores u oportunidades debido a un conocimiento profundo o a nivel de experto sobre un tema específico.
 Pronóstico (Forecast): Herramienta de planeación utilizada para cuantificar de manera lineal resultados futuros, usualmente por duraciones cortas.
 Inteligencia de futuros (Futures Intelligence): Insights ó perspectivas resultantes de esfuerzos de prospectiva.
 Pensamiento de futuros (Futures Thinking): Método de reflexión informada sobre los mayores desafíos de los próximos 10, 20 o más años, en todas las áreas de la sociedad.
 Strategic Foresight: Campo de estudio que provee una herramienta para identificar tendencias emergentes y sucesos, y así poder utilizar estos insights para mapear futuros posibles que apoyen en la toma de decisiones presentes.
 VUCA: Acrónimo acuñado por la fuerza militar estadounidense que por sus siglas en inglés se refiere a: volátil (volatile), incierto (uncertain), complejo (complex) y ambiguo (amibiguous).

Referencias

Enlaces externos 
 https://thefuturesschool.com/
 https://www.researchgate.net/publication/13166132_Possible_futures_preferable_futures
 https://thevoroscope.com/2017/02/24/the-futures-cone-use-and-history/

Diseño industrial